Klementine steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Clementine (Vorname) #Klementine
 Klementine (Werbefigur), eine Werbefigur in der Waschmittelwerbung

Siehe auch:
 Clementine
 Klementinen